Ібянський ( / Ібяньскі) — польське прізвище.

 Вацлав Ібянський
 Ібянський Микола Болеславович

Польські прізвища